Clara-Zetkin-Straße 9 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Clara-Zetkin-Straße 9 in Drei Gleichen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Drei Gleichen (Gemeinde) #Mühlberg
 Clara-Zetkin-Straße 9 in Gera, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera
 Clara-Zetkin-Straße 9 (Gernrode)
 Clara-Zetkin-Straße 9 in Ludwigslust, siehe Liste der Baudenkmale in Ludwigslust
 Clara-Zetkin-Straße 9 in Pirna, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (südliche Stadtteile)

Siehe auch:
 Clara-Zetkin-Straße